Семён Малкин: Малкин, Семён Давидович (род. 1936) — учёный в области ядерной энергетики, доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии СССР.
 Малкин, Семён Яковлевич (1915—1986) — советский художник, Заслуженный художник РСФСР (1969).